Мэри Элис (; ) — американская актриса.

Биография 
Мэри Элис Смит родилась в городе Индианола, штат Миссисипи США в семье Озелар Юрнакин и Сэма Смита. Получила степень бакалавра в Государственном университете Чикаго. В 1987 она получила премию «Тони» в номинации «Лучшая женская роль второго плана в пьесе» за игру в пьесе Fences. В 1993 году она получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале за свою работу в сериале «Я улечу». Мэри Элис заменила актрису Глорию Фостер (после её смерти в 2001 году) в роли Пифии в фильме «Матрица: Революция» и видеоигре Enter the Matrix.

28 июля 2022 года стало известно о её смерти. Как сообщает полиция, Мэри Элис умерла в своём доме в Манхэттене по естественным причинам.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 TonyAwards.com Interview with Mary Alice

Киноактрисы США
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии Obie
Выпускники Государственного университета Чикаго